Stay on My Side Tonight — пятитрековый мини-альбом группы Jimmy Eat World физически был выпущен 4 октября 2005 года, а путём загрузки был выпущен 13 сентября 2005 года.

Об альбоме 
Stay on My Side Tonight состоит из 3 неизданных песен, первоначально записан как демоверсии, кавер-версия песни Half Right у Heatmiser и ремикс на трек Drugs Or Me из Futures.

Название мини-альбома взято из строки первого трека Disintegration.  Это вторая по продолжительности песня у Jimmy Eat World, после Goodbye Sky Harbor из Clarity.

Список композиций

Ссылки 
Официальный сайт группы

Примечания 

Альбомы Jimmy Eat World
Мини-альбомы Interscope Records